Juliane er et pigenavn.

Ordet kan derudover have følgende andre betydninger:

Fiktion 
 Juliane (bog) − en bog af Jane Aamund
 Juliane (film) − en dansk film fra 2000, baseret på bogen af samme navn

Steder 
 Julianeborg − en bebyggelse i Sønderjylland
 Julianeholm − en herregård i Vivild Sogn, Norddjurs Kommune
 Julianeholm (Sulsted Sogn) − en afbygergård under Vang Hovedgård i Sulsted Sogn, Aalborg Kommune
 Julianehøj − en ombygget jættestue ved Jægerspris Slot
 Julianehåb − alternativt navn for den grønlandske by Qaqortoq
 Juliane-Marie Kog − en kog ved Dagebøl i Nordfrisland
 Julianelyst − en hovedgård i Østbirk Sogn, Horsens Kommune

Planter 
 Julianes Berberis − en stedsegrøn busk